HMS Echo je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Echo (1758) 
 HMS Echo (1780) 
 HMS Echo (1782) 
 HMS Echo (1797) 
 HMS Echo (1809) 
 HMS Echo (1827) 
 HMS Echo (H23) 
 HMS Echo (A72) 
 HMS Echo (H87)

Echo